Еврино́ма, Эврино́ма — женское личное имя.

В древнегреческой мифологии
 Евринома — океанида, мать харит. Вместе с Фетидой приняла и вырастила Гефеста, ребёнком сброшенного Герой с Олимпа.
 Евринома или Евримеда — жена Главка, мать Беллерофонта.
 Евринома — ключница Одиссея.
 Евринома — жена Талая, мать Адраста.

См. также 
 

Имена греческого происхождения